Grupp A i Europamästerskapet i fotboll 2016 spelades mellan den 10 och 19 juni 2016. I första matchen mötte Frankrike Rumänien vilket också var hela mästerskapets öppningsmatch. Totalt sex matcher spelades i gruppen där alla mötte varandra en gång. De två främsta i gruppen avancerade till utslagsspelet, medan trean hade möjlighet att avancera som en av de fyra bästa treorna.

Lottning 
Vid lottningen av grupperna den 12 december 2015 i Paris förkunnades vilka fyra lag som ska spela i grupp A. Värdnationen Frankrike var placerad i grupp A från början.

Tabell

Matcher
Totalt sex matcher spelas i grupp A.

Frankrike mot Rumänien 

{{Resultat med trupp|id=FRA-ROU
|nr       = 1
|bild     = FRA-ROU 2016-06-10.svg
|datum    = 10 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Olivier Giroud Dimitri Payet 
|mål2     =  Bogdan Stancu
|arena    = Stade de France
|spelplats= Saint-Denis
|publik   = 75113
|rapport2  = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Dimitri Payet
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Albanien mot Schweiz 

{{Resultat med trupp|id=ALB-SUI
|nr       = 2
|bild     = ALB-SUI 2016-06-11.svg
|datum    = 11 juni 2016
|tid      = 15:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål2     =  Fabian Schär
|arena    = Stade Bollaert-Delelis
|spelplats= Lens
|publik   = 33805
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare = 
|måldomare   = 
|bästespelare =  Granit Xhaka
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Rumänien mot Schweiz 

{{Resultat med trupp|id=ROU-SUI
|nr       = 14
|bild     = ROU-SUI 2016-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2016
|tid      = 18:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Bogdan Stancu 
|mål2     =  Admir Mehmedi
|arena    = Parc des Princes
|spelplats= Paris
|publik   = 43576
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Granit Xhaka
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Frankrike mot Albanien 

{{Resultat med trupp|id=FRA-ALB
|nr       = 15
|bild     = FRA-ALB 2016-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Antoine Griezmann   Dimitri Payet 
|arena    = Stade Vélodrome
|spelplats= Marseille
|publik   = 63670
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Dimitri Payet
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Rumänien mot Albanien 

{{Resultat med trupp|id=ROU-ALB
|nr       = 25
|bild     = ROU-ALB 2016-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål2     =  Armando Sadiku
|arena    = Parc Olympique Lyonnais
|spelplats= Lyon
|publik   = 49752
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Arlind Ajeti
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Schweiz mot Frankrike 

{{Resultat med trupp|id=SUI-FRA
|nr       = 26
|bild     = SUI-FRA 2016-06-19.svg
|datum    = 19 juni 2016
|tid      = 21:00 UTC+2
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|arena    = Stade Pierre-Mauroy
|spelplats= Lille
|publik   = 45616
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Yann Sommer
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 

Grupp A
Sport i Lille
Sport i Lyon
Sport i Marseille
Sportevenemang i Paris